Архи́пов — російське прізвище, утворене від імені Архип. Жіноча форма — Архипова.

Відомі носії 

 Архипов Абрам Юхимович (1862—1930) — російський радянський живописець, народний художник РРФСР.
 Архипов Анатолій Семенович (1925) — радянський футболіст і хокеїст.
 Архипов Андрій Дмитрович (1893—1979) — полковник Російської армії, полковник ЗС КОНР.
 Архіпов Василь Васильович (1956—2014) — стрілець, батальйон територіальної оборони Донецької області «Донбас», учасник російсько-української війни.
 Архипов Василь Олександрович (1926—1998) — військово-морський діяч, віце-адмірал ВМФ СРСР.
 Архипов Василь Сергійович (1906—1985) — генерал-полковник, двічі Герой Радянського Союзу.
 Архипов Віктор Володимирович — підполковник у відставці Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Архипов Віктор Михайлович (1905—1989) — радянський футбольний суддя.
 Архипов Денис Михайлович (1979) — російський хокеїст, центральний/правий нападник.
 Архипов Євген Валерійович (1992) — російський керлінгіст, учасник зимових Олімпійських ігор 2014.
 Архіпов Олександр Анатолійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Архипов Сергій Омелянович — радянський футбольний суддя.
 Архипов Трохим Архипович (1908—1994) — удмуртський прозаїк, народний письменник УАРСР.

Див. також 
 Архипова
 Архипов Пруд — присілок у складі Увинського району Удмуртії, РФ.

Примітки